Caribbula är ett släkte av kräftdjur. Caribbula ingår i familjen Thompsonulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Caribbula